BSP est un sigle qui peut signifier  :
 Bahujan Samaj Party, un parti politique indien ;
 Bradley Steven Perry, un acteur américain ;
 Billing and Settlement Plan, une organisation de régulation des paiements et des facturations, filiale de l'IATA ;
 Binary space partitioning (en français, partition binaire de l'espace), une méthode pour structurer récursivement un espace multidimensionnel en sous-espace convexes ;
 Board Support Package, un logiciel bas niveau de support de cartes-mères ;
 Bon sens  paysan, utilisé en tant que sigle dans le domaine de la gestion de projet ou gestion de production. Souvent pour moquer l'emploi d'autres sigles vidés de leur sens, ou dont la forte complexité des méthodes associées est inappropriée au contexte ;
 British Standard Pipe, un type de filetage utilisé dans les raccordements hydrauliques ;
 bureau sans papier, un procédé informatique pour dématérialiser les documents papier ;
 Business Server Pages, un modèle de programmation utilisé par SAP dans ses serveurs d'application web ;
 Belgische Socialistische Partij, un ancien parti belge ;
 Bayer Schering Pharma, un laboratoire pharmaceutique allemand de médecine de spécialités (gynécologie, neurologie, etc.) ;
 , un modèle de programmation parallèle ;
 Baie-Saint-Paul, une ville au Québec;